Alleingang steht für:

 Alleingang (Schweiz), politische Strategie in der Schweiz
 Alleingang (Album), Album von Reinhard Mey (1986)
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Alleingang, deutscher Fernsehfilm von Norbert Büchner (1972)
 Tatort: Alleingang, österreichischer Fernsehfilm von Werner Woess (1986) 
 Alleingang (2012), deutscher Fernsehfilm von Hartmut Schoen (2012)
 Alleingang (2022), Dokumentarfilm von Raphael Schanz
 albanischer Alleingang, siehe Geschichte Albaniens #Albanischer Alleingang (1978–1990)

Im Alleingang steht für:
 Im Alleingang (1972), französischer Spielfilm von Alain Brunet
 Im Alleingang (1985), sowjetischer Spielfilm von Michail Tumanischwili
 Im Alleingang (Album), Album von Shiml (2009)
 Im Alleingang (Filmreihe), deutsche Fernsehfilmreihe (2012–2013)
 Tatort: Im Alleingang, deutscher Fernsehfilm von Richard Huber (2005)

Siehe auch: